Кенни Йонссон (; род. 6 октября 1974, Энгельхольм, Швеция) — бывший профессиональный шведский хоккеист, защитник. Брат другого известного шведского хоккеиста Йоргена Йонссона.

Карьера 
Начинал карьеру в клубе своего родного города «Рёгле». В 1993 году был задрафтован клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс» и годом позже отправился за океан, дебютировав в основном составе «Торонто» в январе 1995 года.
В марте 1996 года Йонссона обменяли в «Нью-Йорк Айлендерс», цвета которых он защищал до 2004 года, а в 1999—2000 гг. являлся капитаном команды.

В 2004 года вернулся в «Рёгле», в составе которого провёл ещё пять сезонов. 20 июня 2009 года объявил о завершении карьеры.

В составе сборной Швеции принимал участие в трёх Олимпиадах, став двукратным олимпийским чемпионом, а также в семи чемпионатах мира. В 2006—2009 гг. являлся капитаном сборной Швеции.

С 2010 по 2013 гг. являлся помощником главного тренера своего родного клуба «Рёгле».

Награды и достижения 
 Двукратный чемпион Олимпийских игр (1994, 2006)
 Чемпион мира (2006)
 Бронзовый призёр чемпионата мира (1994, 2009)
 Лучший защитник олимпийского хоккейного турнира (2006)
 Включён в символическую сборную чемпионата мира (2009)
 Включён в символическую сборную новичков НХЛ (1995)
 «Золотая шайба» — лучший игрок чемпионата Швеции (2006)
 Лучший новичок чемпионата Швеции (1993)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1993, 1994)
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров (1992)

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Кенни Йонссон — профиль на Hockey-Reference.com 
 Кенни Йонссон — биография на сайте Legends of Hockey 
 Братья Йонссоны покинули лёд

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1994 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой